

Albanië 
 Sint-Jozefskerk (Fushë-Arrëz)

Antigua en Barbuda 
 Sint-Jozefkerk (Saint John's)

België

China 
 Sint-Jozefkerk (Peking)

Duitsland 
 Sint-Jozefkerk (Beilstein)
 Sint-Jozefkerk (Düsseldorf)
 Sint-Jozefkerk (Hamburg-St. Pauli)
 Sint-Jozefkerk (Koblenz)
 Sint-Jozefkerk (Krefeld)
 Sint-Jozefkerk (Mühlhausen)
 Sint-Jozefkerk (München)
 Sint-Jozefkerk (Münster)
 Sint-Jozefkerk (Münster-Kinderhaus)
 Sint-Jozefkerk (Speyer)

Frankrijk 
 Sint-Jozefkerk (Calais)
 Église Saint-Joseph (Le Havre)

Luxemburg 
 Sint-Jozefskerk (Huldange)

Nederland

Polen
 Sint-Jozefkerk (Krakau-Podgórze)

Zie ook
 Sint-Jozefkathedraal

Jozefkerk